Bel Air – czwarty album studyjny niemieckiej, rockowej grupy muzycznej Guano Apes wydany w 2011 roku.

Lista utworów

Twórcy 
 Sandra Nasić – śpiew
 Henning Rümenapp – gitara
 Stefan Ude – gitara basowa
 Dennis Poschwatta – perkusja
 Arne Neurand, Randy Staub, Terry Date, Tom Lord-Alge – miksowanie
 Guano Apes, Jon Schumann – produkcja

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Albumy Guano Apes
Albumy muzyczne wydane w roku 2011